Маршнер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Маршнер, Вольфганг (1926—2020) — немецкий скрипач, альтист, композитор и музыкальный педагог.
 Маршнер, Генрих (1795—1861) — немецкий композитор и дирижёр, один из видных представителей раннего романтизма.
 Маршнер, Лидия Яковлевна (более известна под фамилией Липковская; 1884—1955) — российская артистка оперы и оперетты, камерная певица, вокальный педагог, поэтесса.
 Маршнер, Людвиг Христофорович (1847—?) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.